Capuchon, kledingstuk
 Kap (klederdracht), vaak -maar niet altijd- door vrouwen gedragen als onderdeel van klederdracht
 Kap (uniform), kledingstuk (historisch) gedragen als onderdeel van een uniform, bijvoorbeeld van een verpleegster
 Houtkap, bomen vellen
 Kap (bovenkruier), deel van een molen
 Dakconstructie, constructie van een dak
 Luik (schip), Friese kap, luikenkap van een binnenschip

Zie ook
 Kapje